Багер се може односити на:
 Хидраулични багер, машина
 Багер (Француска), насеље
 Ерлинг Багер, шведски политичар